Folder steht für:

 eine Dokumentenmappe, englisch (File) Folder, siehe Mappe
 ein elektronischer Ordner, siehe Verzeichnis #Grundlagen
 Short Folder, ein Flugzeugtyp des nordirischen Herstellers Short

Siehe auch: